Aliens: The Computer Game – videogioco del 1986 della Activision (Apple II, Amstrad, C64, Spectrum)
 Aliens: The Computer Game – videogioco del 1987 della Software Studios (Amstrad, C16, C64, MSX, Spectrum)